Tout va très bien madame la marquise peut faire référence à :

 Tout va très bien madame la marquise, une chanson de Paul Misraki, interprétée par Ray Ventura et ses collégiens sortie en 1935 ;
 Tout va très bien madame la marquise, un film d'Henry Wulschleger sorti en 1936.